De derde etappe van de Ronde van Frankrijk 2013 werd verreden op maandag 1 juli 2013 over een afstand van 145,5 kilometer op het Franse eiland Corsica, van Ajaccio naar Calvi.

Parcours 
Het is een heuvelrit met een beklimming van de vierde, twee van de derde en een beklimming van de tweede categorie. De etappe loopt vanuit de hoofdstad Ajaccio langs de westkust van Corsica, regelrecht naar het noorden van het eiland.

Verloop 
Lieuwe Westra viel meteen bij de start aan, en kreeg Clarke, Minard, Vuillermoz en Gautier mee. In de aanloop van de Col de Marsolino, ongeveer 20 kilometer voor de finish, sprongen Clarke en Minard weg uit de kopgroep. Later wist Clarke ook Minard achter zich te laten, en de rest van de kopgroep werd teruggepakt.

Pierre Rolland viel aan, Mikel Nieve ging achter hem aan terwijl ook Clarke werd teruggepakt. In het eind van de klim waagde ook Lars Petter Nordhaug een ontsnapping. In de afdaling wist Chavanel uit het peloton te ontsnappen. Hij wist Nordhaug en Nieve bij te halen, en daarna ook Rolland. Met nog 3,5 kilometer te gaan werd het viertal bijgehaald.

Met 2 kilometer te gaan probeerde Tom Dumoulin de etappe in een ontsnapping te winnen, maar hij kon niet voorkomen dat het een massasprint werd. Hierin won Simon Gerrans met minimaal verschil voor Peter Sagan.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Andrej Kasjetsjkin (Astana Pro Team); maagproblemen
  Yoann Bagot (Cofidis); had te kampen met gevolgen van voedselvergiftiging

Externe links
 De route van de 3e etappe op www.letour.fr

03
Ronde van Frankrijk 2013/03
Sport in Haute-Corse
Calvi